Innocent Eyes (Graham Nash), een album van Graham Nash, uitgebracht in 1986
 Innocent Eyes (album van Delta Goodrem), het eerste studioalbum van Delta Goodrem, uitgebracht in 2003
 Innocent Eyes (single), de derde single van dit album